Жуйков, Сергей:

 Жуйков, Сергей Васильевич (1954—1998) — Герой Российской Федерации.
 Жуйков, Сергей Фёдорович (1911—1993) — советский учёный-психолог.